Nordsjö kan syfta på:
 Nordsjö, Helsingfors stad – finska: Vuosaari, en stadsdel och ett distrikt i Helsingfors;
 Nordsjö gård – en stadsdel och en herrgård i Nordsjö distrikt i östra Helsingfors
 Nordsjö hamn – en godshamn i stadsdelen Nordsjö i östra Helsingfors
 Nordsjö hamnbana – en bansträckning öster om Helsingfors
 Nordsjö metrostation – en station inom Helsingfors metro
Nordsjö vägtunnel – en vägtunnel i Nordsjö distrikt i Helsingfors
 Nordsjö (varumärke) – varumärke för målarfärg.
 Nordsjö kapell – ett kapell strax intill Bysjön i Bollnäs kommun
 Nordsjökommissionen – ett internationellt samarbete mellan regionala förvaltningar runt Nordsjön
 Nordsjö, Huddunge – en by i Huddunge socken, Heby kommun
 Nordsjö (film) – film från 2012

Se även
Nordsjön
Norsjö